A National Football League 1996-os szezonja a 77. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXXI zárta, amelyet a Green Bay Packers a New England Patriots ellen nyert meg.

A Cleveland Browns tulajdonosa, Arthur Modell Baltimore-ba szerette volna költöztetni a csapatot. Cleveland városa és a tulajdonos között olyan megállapodás jött létre, hogy Modell alapíthatott egy csapatot Baltimore-ban, a Cleveland azonban az 1999-es szezonig nem szerepelhetett a ligában. Emiatt ebben a szezonban a Cleveland Browns már nem szerepelt, a helyét az új, Baltimore Ravens együttese foglalta el.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl